Эта статья о 7-й армии Османской империи, см. также 7-я армия

7-я армия () — воинское формирование армии Османской империи.

Формирование и боевой путь 

7-я армия была сформирована в 1877 году. Подразделения армии после формирования были размещены в арабских регионах Османской империи Аравии и Йемене. В 1908 году она состояла из 13-й и 14-й пехотных дивизий, одного кавалерийского полка и одного артиллерийского полка. Подразделения армии активно принимали участие в подавлении мятежей и восстаний среди арабского населения в Йемене. После начала Первой мировой войны 7-я армия принимала участие в боевых действиях против британских войск в Палестине. Подразделения армии участвовали в битве при Мегиддо. Фактически 7-я армия перестала существовать после британского наступления в сентябре 1918 года.

Литература 

 Erickson, Edward J (2003). Defeat in detail: the Ottoman Army in the Balkans, 1912—1913. Greenwood Publishing Group
 
 

Армии Османской империи
Османская империя в Первой мировой войне